Boekids is een literair jeugdfestival dat jaarlijks door Stichting Boekids wordt georganiseerd. In September 2021 vindt Boekids plaats in Den Haag. Boekids wil zoveel mogelijk kinderen en ouders met diverse achtergronden in contact brengen met (jeugd)literatuur, hen laten beleven hoe leuk en waardevol lezen is en hen stimuleren om actief met taal bezig te zijn. We zetten ons in voor cultuurparticipatie, creatieve ontwikkeling en een publiek dat representatief is voor de bevolking. Met al onze activiteiten willen we plezier voor lezen en bewustwording stimuleren.

Het festival vergroot het plezier in lezen, boeken, verhalen en alles wat met taal te maken heeft. We nemen onze doelgroep bloedserieus. We duiken in de belevingswereld van kinderen en jongeren en vertalen dat naar een interessant aanbod met aansprekende thema’s voor Boekids en voor de educatieprojecten Boekids University en RYBO. Met steeds een combinatie van fictie en non-fictie, jong en nieuw talent, bekende en onbekende auteurs. We zijn altijd op zoek naar innovatie, bezoeken (buitenlandse) festivals en beurzen, voeden ons met input van jongeren en uitgevers en zitten bovenop de ontwikkelingen.Stichting Boekids is gevestigd in Den Haag en heeft ook een jaarlijks festival en literaire activiteiten in Suriname.

Externe link 
Website van Boekids

Evenement in Den Haag
Cultuur in Suriname
Festival in Nederland
Literair evenement